Als Limesstraße wird bezeichnet:
 die Deutsche Limes-Straße
 die Römische Rheintalstraße in Niedergermanien, wo sie die Reichsgrenze bildete.

Siehe auch
 Limesweg (Begriffsklärungsseite)